Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Vincent-de-Paul – Gironda
Saint-Vincent-de-Paul – Landes